Kunkel hace referencia a:
 Carlos Kunkel (1945–), político argentino.
 Günther Kunkel (1928–2007), botánico, naturalista y explorador alemán.
 John Kunkel Small (1869–1938), botánico y taxónomo estadounidense.
 Yves Kunkel (1994-), jugador de balonmano alemán.